Il doppio del torneo di tennis Pacific Coast Championships 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Fritz Buehning e Brian Teacher che hanno battuto in finale Scott Davis e Chris Dunk 6-7(5-7), 6-2, 7-5.

Teste di serie 

 Sherwood Stewart /  Ferdi Taygan (primo turno)
 Fritz Buehning /  Brian Teacher (campioni)

 Mike Cahill /  Tim Gullikson (quarti di finale)
 Mike Bauer /  Tony Giammalva (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Pacific Coast Championships 1982